

Шпагино — село, Зоринський район, Алтайський край
 Шпагино — селище, Зоринський район, Алтайський край